Боровско́й сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Боровое.

География 
Климат континентальный. Температура январь −18 °C, февраль −15 °C, март +2 °C, апрель + 12 °C, май +20 °C, июнь +24 °C, июль +27 °C, август +23 °C, сентябрь +20 °C, октябрь +7 °C, ноябрь +3 °C, декабрь −12 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 638 человек, в том числе 305 мужчин и 333 женщины.

Состав поселения 
 Боровое (село, административный центр) — 
 Масляха (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края